Биржан Оразов
 Дер'ягельди Оразов

Казахські прізвища
Туркменські прізвища